Ага Бурјатија () се може односити на:
 Агински бурјатски округ
 Агински бурјатски аутономни округ